Panini может означать:

 Panini — итальянское издательство, специализирующееся на производстве коллекционных материалов.
 Panini — песня американского рэпера и певца Lil Nas X.

См. также 
 Панини